У Списку асів Люфтваффе Другої світової війни наведено перелік 105 найрезультативніших асів Другої світової війни, які мають 100 або більше перемог у повітряних боях.

Загальні відомості 
Всі ці аси літали у складі Люфтваффе. Жоден льотчик інших країн учасниць Другої світової війни не зміг повторити успіх цих німецьких льотчиків, що пояснюється перевагою Німеччини в авіації, як з технічної сторони так і з сторони організації служби пілотів. Основними винищувачами ВПС Німеччини у Другій світовій війні були Messerschmitt 109 і Focke-Wulf 190, також у Люфтваффе вперше у світі було застосовано реактивний винищувач на полі бою: ним був Messerschmitt 262.

Деякі досягнення експертів (асів) Люфтваффе:

 Перший есперт (ас) Люфтваффе (5 повітряних перемог) Йоганнес Гентцен
 Перший експерт (ас) Люфтваффе, що здобув нічну перемогу Вернер Штрейб
 Перший експерт (ас), який здобув 100 повітряних перемог Вернер Мьольдерс
 Перший ас, який здобув 150 повітряних перемог Гордон Голлоб
 Перший ас, який здобув 200 повітряних перемог Герман Граф
 Перший ас, який здобув 250 повітряних перемог Вальтер Новотни
 Перший ас, який здобув 300 повітряних перемог Еріх Альфред Гартманн
 Перший ас, який здобув 350 повітряних перемог Еріх Гартманн
 Перший, хто досяг 100 перемог уночі Гельмут Лент
 Найвищий середній рейтинг перемог Гюнтер Шель: 70 місій; 71 повітряна перемога
 Найбільша кількість повітряних місій Ганс-Ульріх Рудель — 2 530
 Найбільша кількість місій на багатомоторному бойовому літакові Гансґеорґ Бетчер — приблизно 1 350.

Список асів

Фото

Відео

Див. також 
 Список асів-пілотів Другої світової війни
 Список асів-українців Другої світової війни
 Список асів ВПС СРСР (1936—1945)
 Кожедуб Іван Микитович
 Роберт Олійник
 Ейно Ілмарі Юутілайнен

Примітки

Посилання 
 Німецькі аси Другої світової війни 
 Зброя Другої світової війни  

Люфтваффе

Списки військових діячів Німеччини